Roman Meissner (1852-1940), nauczyciel polski, obrońca polskości w gimnazjach pomorskich i wielkopolskich
 Roman Kazimierz Meissner (ur. 1939), lekarz polski, historyk medycyny
 Roman Meissner (1909-1940), nauczyciel, porucznik rez. 78 Pułku Strzelców Słuckich, ofiara zbrodni katyńskiej